Rača est un toponyme qui peut désigner :

Géographie 
en Bosnie-Herzégovine
Rača, un village situé dans la municipalité de Vlasenica et dans la République serbe de Bosnie ;
en Serbie
le monastère orthodoxe serbe de Rača, situé près de Rača (Bajina Bašta) ;
Rača, une ville et une municipalité situées dans le district de Šumadija ;
Rača, un village situé dans la municipalité de Bajina Bašta, district de Zlatibor ;
Rača, un village situé dans la municipalité de Kuršumlija, district de Toplica ;
Rača, une localité située dans la municipalité de Priboj, district de Zlatibor ;
Raçë/Rača, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Gjakovë/Đakovica, district de Gjakovë/Đakovica (Kosovo) ou district de Pejë/Peć (Serbie).
en Slovaquie
Rača, un quartier de la ville de Bratislava

Sport 
 RACA est l'acronyme du Rugby athlétic club angérien, club de rugby à XV basé à Saint-Jean-d'Angély, évoluant en Fédérale 1 pour la saison 2012-2013

Voir aussi 
 Sremska Rača, un village de Serbie situé dans la province autonome de Voïvodine et sur le territoire de la Ville de Sremska Mitrovica, district de  Syrmie (Srem) ;
 Pont de Rača, un pont situé sur la Save, reliant la Bosnie-Herzégovine et la Serbie.